Esta lista de famílias de Anuros mostra todas as famílias extantes de anfíbios anuros. Anura é uma ordem de animais da classe Amphibia que inclui rãs e sapos. Há cerca de 6 038 espécies actualmente descritas nesta ordem. Os anuros vivos são tipicamente divididos em três subordens: Archaeobatrachia, Mesobatrachia e Neobatrachia. Esta classificação é baseada em características morfológicas tal como o número de vértebras e a morfologia dos girinos.

Taxonomia

Tal como sugerido pelo seus nomes, os Archeabatrachia são considerados as rãs com características mais primitivas. Estas rãs têm características morfológicas que são maioritariamente encontradas em rãs extintas e estão ausentes na maioria de espécies modernas. A maioria destas características não são comuns a todas as famílias de Archeobatrachia, ou não estão ausentes de todas as espécies modernas de rãs. No entanto, todos os Archaeobatrachia tem vértebras livres, enquanto que todas as outras espécies de rãs tem as costelas fundidas às suas vértebras.

Nos Neobatrachia estão incluidos a maioria das espécies de rã modernas. A maioria destas rãs tem características morfológicas que são mais complexas que as dos Mesobatrachia e Archaeobatrachia. Todos os Neobatrachia têm um osso palatino, que prende a mandíbula superior ao neurocrânio. Este está ausente em todos os Archaebatrachia e alguns Mesobatrachia. O terceiro carpo distal está fundido com os restantes osso carpais.

Os Mesobatrachia são considerados a ligação evolutiva entre os Archaeobatrachia e os Neobatrachia. As famílias de subordem Mesobatrachia possuem geralmente características morfológicas típicas das duas outras subordens. Por exemplo, o osso palatino está ausente nos Archaeobatrachia e presente em todos os Neobatrachia. No entanto, dentro das famílias dos Mesobatrachia, a presença do osso palatino pode depender da espécie.

Devido às muitas características morfológicas que separam as rãs, há muitos sistemas diferentes para classificar as subordens dos anfíbios anuros. Estes diferentes sistemas dividem normalmente a subordem Mesobatrachia.

O cladograma acima, mostrando as relações filogenéticas entre as famílias de Anura, é baseado em Frost et al. (2006), Heinicke et al. (2009) e Pyron e Wiens (2011).

Famílias

<onlyinclude>

Bibliografia

Notas

Anuros